Neobrachypterus är ett släkte av skalbaggar. Neobrachypterus ingår i familjen kullerglansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kullerglansbaggar
Neobrachypterus